Museum für Kommunikation ist der Name mehrerer Museen.

Deutschland 
Seit 1995 sind in der Museumsstiftung Post und Telekommunikation vier Postmuseen der ehemaligen Bundespost organisatorisch zusammengefasst. Die Museen sollen die unterschiedlichen Wege und Arten von Kommunikation damals und heute aufzeigen. Von der Museumsstiftung wird ebenfalls das Archiv für Philatelie in Bonn geführt. Die vier ehemaligen Postmuseen mit den Standorten sind:
Museum für Kommunikation Berlin
Museum für Kommunikation Frankfurt
Museum für Kommunikation Hamburg (wurde im Oktober 2009 aufgelöst)
Museum für Kommunikation Nürnberg

Diese Museen haben jeweils ihre eigene Geschichte und wurden erst 1995 im Zuge der bundesdeutschen Postreform organisatorisch zusammengefasst.

Schweiz 
Museum für Kommunikation Bern

Niederlande 
Museum voor Communicatie

Postgeschichte
Postmuseum
Wirtschaftsmuseum